L'Étoile – comune francese nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
L'Étoile – comune francese nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia
Place de l'Étoile (Place Charles-de-Gaulle) – piazza di Parigi
L'étoile – singolo di Céline Dion del 2016
L'Étoile – opera di Emmanuel Chabrier

Pagine correlate 
Étoile